Een verkeersweg:
 N350 (België)
 N350 (Frankrijk)
 N350a (Frankrijk)
 N350b (Frankrijk)
 N350 (Nederland), zie Provinciale weg 350
 N-350 (Spanje)
 N350 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing